Vallette – quartiere di Torino
 Parco Le Vallette – parco di Cerea
 Cima delle Vallette – montagna delle Alpi
 Colle delle Vallette – valico del Piemonte
 Alfred Vallette – letterato francese
 Thibaut Vallette – cavaliere francese

Pagine correlate 
 Valette
 Valletta
 Valletto

Altri progetti